Amtsgericht Bärwalde steht für:

 Amtsgericht Bärwalde in der Neumark, ehemaliges Amtsgericht im Bezirk des Landgerichts Landsberg an der Warthe
 Amtsgericht Bärwalde (Kreis Neustettin), ehemaliges Amtsgericht im Bezirk des Landgerichts Köslin